Хорольск — железнодорожная станция 5 класса Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги и населённый пункт при ней (посёлок при станции). Расположена в одном километре западнее села Хороль, райцентра Хорольского района Приморского края. Неэлектрифицирована.

История 
Начало строительства в 1937 году, открытие через год, в 1938-ом.

География 
Находится в пределах Приханкайской равнины.

Соседние станции (ТР4): 975109 Лучки и 975217 52 км.

Коммерческие операции 
На станции есть погрузoчныe плoщaдки, cкладские помещения, стояночные пути.

Осуществляется:
 1 Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 2 Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 3 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 4 Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 Б Продажа билетов на пассажирские поезда не производится.

Примечания

Ссылки 
 Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
  станция  на сайте Единая сетевая разметка
Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги
Станции 5 класса